Серге́й Влади́мирович Кудря́вцев — российский издатель. Основатель издательства «Гилея». Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Литературные проекты» (2010). Сын академика Владимира Кудрявцева.

Биография 
Основатель и бессменный руководитель московского издательства «Гилея», названого по имени группы поэтов-футуристов «Гилея», существовавшей в 1910-е годы.

Награды и премии 
 Премия Андрея Белого в номинации «Литературные проекты» (2010)
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт издательства «Гилея»
 Интервью
 «Гилея» и «Ультра. Культура»: перезагрузка. Беседа с издателями Сергеем Кудрявцевым и Владимиром Харитоновым.
 Премия Андрея Белого: Сергей Кудрявцев. Критика

Лауреаты премии Андрея Белого
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка